Apisah ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Tere-Apisah (* 1992), papua-neuguineische Tennisspielerin
 Patricia Apisah (* 2001), papua-neuguineische Tennisspielerin
 Violet Apisah (* 2000), papua-neuguineische Tennisspielerin